Dorfkirche Kläden steht für:
 Dorfkirche Kläden (Bismark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Kläden (Arendsee) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt